Osiem cnót rycerskich – zbiór kanonicznych cnót stanowiących podstawę honorowego kodeksu rycerza. Społeczeństwo było przekonane o tym, że rycerz, który odznaczył się cnotami był postawiony wyżej w hierarchii, uszlachetniony. Stawał się on wówczas najczęstszym tematem eposów rycerskich i wzorem do naśladowania. 
 
Do zbioru tych cnót należały:

 fidelitas /wierność/
 pietas /pobożność/
 virtus /męstwo/
 prudentia /roztropność/
 curiositas /dworność/
 largitas /hojność/
 honestas /uczciwość/
 honorus /uznanie innych/

Cnotami tymi po dziś dzień podążają konfratrzy zakonów rycerskich, np. Zakonu Kawalerów Maltańskich, posługujący się symbolem ośmioramiennego krzyża. Ramiona te są odwzorowaniem i przypomnieniem ośmiu cnót rycerskich.

Przypisy 

Kodeksy etyczne
Rycerstwo